

  (1877, Balatonboglár  1967, New York)
 Daniel Schick (* ?), un animateur de radio et de télévision français
 Henri Schick, peintre et illustrateur Belge (1870-1946)
 Gottlieb Schick (1776, Stuttgart  1812, Stuttgart), un peintre allemand
 Jacob Schick (18771937), un inventeur américain
 Schick, une marque américaine fondée par Jacob Schick en 1926
 Julien Schick (* 1981, Montauban), un coureur cycliste français
 Ludwig Schick (* 1949, Marbourg)
  (1773, Mayence  1810, Berlin), chanteuse d'opéra (soprano)
 Moshe Schick (1807-1879), un des rabbins orthodoxes les plus importants de Hongrie au XIXe siècle.
 Patrik Schick (1996-), footballeur tchèque.
  (1909, León  1966, Managua)

Šik 
  (1924, Buchlovice  ?), homme politique tchèque-tchécoslovaque (KSČ)
  (* 1929, ), prêtre catholique tchèque, Monseigneur
 Ota Šik,  (1919, Plzeň  2004, St. Gallen), économiste et homme politique tchèque
  (* 1953, Prague), architecte suisse, le fils d'un économiste Ota Sik
  (1954, Brno  2009), peintre tchèque

Sík 
 
  (1931, Békéscsaba  1995, Budapest)
  (1927, Moscou  2012, Budapest)
  (1889, Budapest  1963, Budapest)

Szyk 
 Artur Szyk, ou: Arthur (1894, Łódź  1951, New Canaan)

Notes et références 

Patronyme allemand
Patronyme juif